Út, műút mint közlekedési műtárgy
 Műút – Művészeti folyóirat.